Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Antoniego:

W Polsce 
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Boleszkowicach
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach
 Kościół św. Antoniego w Braniewie
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Buku
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Bydgoszczy
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego w Gnieźnie
 Kościół św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim
 Kościół św. Antoniego w Łodzi
 Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej
 Kościół św. Antoniego w Ostrołęce
 Kościół św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów konwentualnych w Poznaniu
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu
 Kościół św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich
 Kościół św. Antoniego w Sieniawie
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Suszu
 Kościół św. Antoniego z Padwy w Warszawie (Czerniaków)
 Kościół św. Antoniego z Padwy w Warszawie (Śródmieście)
 Kościół św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
 Kościół św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu (ul. św. Antoniego)
 Kościół św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach (Al. Jana Kasprowicza)

Na świecie 
 Katedra św. Antoniego w Bredzie
 Kościół antonianów w Kolonii
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Kownie
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Ligocie Górnej
 Kościół św. Antoniego w Lizbonie
 Kościół św. Antoniego we Lwowie
 Bazylika św. Antoniego w Padwie
 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Postawach
 Katedra św. Antoniego Padewskiego w Telszach
 Bazylika św. Antoniego z Padwy w Stambule
 Kościół św. Antoniego i klasztor Bernardynów w Witebsku
 Kościół św. Antoniego Opata w Xaghrze

Zobacz też 
 Parafia św. Antoniego

Antoni, św.